

Нова Ловча — село в Благоєвградській області; входить до складу громади Хаджидимово.

Ловча — село в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства.

Ловча — село, громада округу Ж'яр-над-Гроном, Банськобистрицький край.

Ловча — населений пункт в Сисацько-Мославинській жупанії у складі громади Доні Кукурузари.